Wildsee ist der Name folgender geographische Objekte:

 Wildsee (Estergebirge), Estergebirge, Oberbayern
 Wildsee in Wildsteig, Oberbayern, siehe Wildseefilz 
 Wildsee (Ruhestein), am Ruhestein bei Baiersbronn, Nordschwarzwald, Baden-Württemberg
 Wildsee (Kaltenbronn), im Kaltenbronner Hochmoor zwischen Bad Wildbad und Gernsbach, Nordschwarzwald, Baden-Württemberg

 Wildsee (Seefeld), bei Seefeld, Nördliche Kalkalpen, Tirol
 Wildsee (Fieberbrunn), in den Kitzbüheler Alpen bei Fieberbrunn, Tirol
 Wildsee (Schladminger Tauern), in den Schladminger Tauern in Weißpriach, Salzburg
 Wildsee (Radstädter Tauern), in den Radstädter Tauern in Untertauern, Salzburg
 Wildsee (Wölzer Tauern), in den Wölzer Tauern in Oberwölz, Steiermark
 Wildsee (Seetaler Alpen), in den Seetaler Alpen in Obdach, Steiermark

 Wildsee (Pizol), im Pizolgebiet, Kanton St. Gallen
 Pragser Wildsee, in den Dolomiten in Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Wildensee